Сезон STW 1995 года — второй сезон гонок серии STW.

Изменения в новом сезоне 
В новом сезоне изменился спортивный регламент — теперь гонщики стартовали в двух гонках в течение этапа. При этом первая именовалась спринтерской гонкой, а вторая основной. Также изменилась система начисления очков.

Во время второй гонки в АФУСе погиб Кит д’Ор, первенствовавший в первой гонке.

Календарь и победители

Итоговое положение

Ссылки 
 Статистика сезона от motorsport-archive.com

Сезоны STW